11e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 11e Legerkorps (Frankrijk) - Franse legereenheid
 XI Legerkorps (Grande Armée) - een legerkorps tijdens de oorlogen van Napoleon
 XI Legerkorps (Duitse Rijk) - Duitse legereenheid, actief tijdens de Eerste Wereldoorlog
 XI Legerkorps (Ottomaanse Rijk) - Ottomaanse legereenheid
 11e Legerkorps (Russische Rijk) - Russische legereenheid
 XI Legerkorps (Pakistan) - Pakistaanse legereenheid
 XI Legerkorps (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 XI Legerkorps (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid
 XI Legerkorps (Union Army) - Amerikaanse legereenheid, actief tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog